

Espanha 
Oyón-Oion — município do País Basco, cujo nome em  é Oyón

Peru 
Oyón (cidade do Peru) — capital do distrito e província homónimas
Oyón (província)
Oyón (distrito)

Desambiguações de topônimos